Prodiplocynodon — вимерлий рід прикореневих крокодилоподібних крокодилів. Це один із небагатьох крокодилоїдів, відомих з крейдяного періоду та існував протягом маастрихтського періоду. Єдиним видом Prodiplocynodon є типовий вид P. langi з формації Ланс у штаті Вайомінг, відомий лише з одного голотипу черепа без нижньої щелепи.

Череп був зібраний експедицією Американського музею 1892 року з експозицій біля річки Шайєнн в окрузі Ніобрара. Він був описаний Чарльзом С. Муком з Американського музею природної історії в 1941 році. Родова назва означає «до Diplocynodon», тому що Мук бачив велику подібність між черепом голотипу та черепом алігатороїда Diplocynodon з еоцену Європи.

Примітки 

Роди плазунів
Фауна крейдяного періоду